Axinellidae är en familj av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Axinellidae i ordningen Halichondrida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Halichondriida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Axinellidae 205 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Axinellidae